La estación Julián Coronel es parte del sistema de transporte de cable aéreo de Guayaquil llamado Aerovía que se inauguró en el año 2020.

Diagrama de la Estación

Servicios

Referencias 

Guayaquil
Transporte de Guayaquil
Teleféricos
Teleféricos en Ecuador